Goševo je lahko:
 Goševo, Novi Pazar (Srbija)
 Goševo, Sjenica (Srbija)